Canzoniere (‚Liederbuch‘, ‚Gedichtsammlung‘) steht für:
 Canzoniere (Originaltitel Rerum vulgarium fragmenta), Zyklus aus 366 Gedichten von Francesco Petrarca
 Canzoniere (Boiardo), Gedichtsammlung
 Canzoniere Grecianico Salentino, Gedichtsammlung
 Nuovo Canzoniere Italiano, Italienische Musikzeitschrift
 Canzoniere (Lorenzo de' Medici), Gedichtsammlung
 Canzoniere Vaticano latino 3793, Lateinische Anthologie
 Canzoniere (Cristoforo Mitileneo), Gedichtsammlung
 Il canzoniere. 44 rispetti, stornelli ed altri canti, Liedersammlung von Ermanno Wolf-Ferrari